В первом дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) самым результативным баскетболистом в отдельно взятом сезоне считается игрок с самым большим средним показателем очков за игру, однако в отличие от профессиональных лиг, таких как НБЛ, НБА и АБА, в студенческом баскетболе количество очков, набранных в регулярном чемпионате конференции, в которой выступал игрок, суммируется с числом очков, забитых в турнире конференции (первый плей-офф), а также очков, набранных в турнире самой NCAA (второй плей-офф), если его команда играла в последних двух, и делится на общее количество сыгранных матчей в сезоне.

В баскетболе общая сумма забитых очков набирается в результате складывания точных бросков с игры и со штрафной линии, и только с сезона 1986/1987 годов в статистике стали учитываться броски из-за дуги, хотя в НБА их стали принимать во внимание с сезона 1979/1980 годов, а в АБА — с сезона 1967/1968 годов. Существующее в нынешнем формате разделение NCAA по дивизионам было принято только в августе 1973 года, с 1906 по 1955 годы не было никаких классификаций ни в самой NCAA, ни у её предшественницы, Межуниверситетской спортивной ассоциации США (IAAUS). С 1955 по 1973 годы национальная студенческая ассоциация была разделена на две подкатегории: «крупные колледжи» и «маленькие колледжи». Официально же самого результативного игрока NCAA стала выбирать с сезона 1947/1948 годов, а с сезона 1935/1936 годов по сезон 1946/1947 годов лучшие бомбардиры ассоциации выбирались неофициально Национальным баскетбольным комитетом официального баскетбольного справочника.

Пит Маравич является обладателем двух основных рекордов NCAA, по общему количеству набранных очков за свою студенческую карьеру (3667), а также по среднему набору за игру (44,2), причём набрал он их всего лишь за три последовательных сезона, так как новичкам официально разрешили выступать в ассоциации только в 1972 году, что, скорее всего, помешало ему завоевать и четвёртый титул самого результативного игрока первого дивизиона NCAA. Единственным баскетболистом, повторившим достижение Маравича, стал защитник «Цинциннати Беаркэтс» Оскар Робертсон, который также не смог защищать цвета своей команды в дебютном сезоне.

Тринадцать баскетболистов завоёвывали этот титул по несколько раз, четверо из них становились неофициальными победителями, Хэнк Луизетти, Чет Яворски, Стэнли Модзелевски и Джордж Майкен, другие же девять уже официальными, Фрэнк Селви, Даррелл Флойд, Оскар Робертсон, Пит Маравич, Фримен Уильямс, Гарри Келли, Чарльз Джонс, Кидрен Кларк и Реджи Уильямс. Известны только два случая, когда обладателями данного звания становились партнёры по команде в двух последовательных сезонах. В сезоне 1953/1954 годов победителем в этой номинации стал игрок «Фурман Паладинс» Фрэнк Селви, а в следующем сезоне титул завоевал его одноклубник Даррелл Флойд. В сезоне 1988/1989 годов обладателем данного трофея стал баскетболист «Лойола-Мэримаунт Лайонс» Хэнк Гатерс, а в следующем сезоне самым результативным игроком первого дивизиона NCAA стал его товарищ по команде Бо Кимбл.

Многие из обладателей данного титула могли набрать гораздо больше очков, если бы во время их студенческой карьеры учитывались броски из-за трёхочковой линии, которая была официально введена в NCAA только в сезоне 1986/1987 годов, а стандартизирована в следующем сезоне. Единственным игроком, у которого после введения трёхочковой линии в игровой статистике отсутствуют броски из-за дуги, является известный своей ранней кончиной на баскетбольном паркете в марте 1990 года Хэнк Гатерс, который в сезоне 1988/1989 годов набрал в 1015 очков. 419 из них он забросил с игры и 177 с линии штрафных бросков (32,7 в среднем за игру).

Один из самых лучших игроков в истории студенческого баскетбола, защитник «Нотр-Дам Файтинг Айриш» Остин Карр, никогда не становился самым результативным игроком первого дивизиона NCAA. Так в сезоне 1969/1970 годов он в среднем за игру набирал по 38,1 очка (восьмое место в истории лиги), а в сезоне 1970/1971 годов — 38,0 очка (десятое место). Свой первый результат Карр показал в то время, когда Пит Маравич установил рекорд всей ассоциации, набрав в итоге 1381 очко (44,5 в среднем за игру). В сезоне 1970/1971 годов Остин набрал больше всех очков, но по среднему набору за игру оказался на втором месте, уступив по этому показателю только Джонни Нейману, который набрал всего 923 очка (40,1 в среднем за игру, что на данный момент является пятым результатом в лиге) против 1101 очка Остина. Кроме того, Остин Карр является единственным игроком, входящим в список десяти лучших игроков по среднему набору за игру, но так ни разу не выигравшим титул самого результативного игрока первого дивизиона NCAA.

Легенда

Самые результативные игроки первого дивизиона NCAA

Неофициальные победители 

С сезона 1935/1936 годов по сезон 1946/1947 годов самые результативные игроки первого дивизиона NCAA выбирались неофициально Национальным баскетбольным комитетом официального баскетбольного справочника, поэтому следующие игроки были включены в неофициальный список победителей, но так и не были включены в официальный реестр обладателей данного титула.

Официальные победители

Примечания

Ссылки 
 

Статистические лидеры первого дивизиона NCAA